Колобово — село в Балейском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Жидкинское».

География 
Село находится в северо-восточной части района, на правом берегу реки Унды, на расстоянии примерно 36 километров (по прямой) к северо-востоку от города Балей. Абсолютная высота — 641 метр над уровнем моря. Через Колобово проходит автодорога .

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной холодной малоснежной зимой. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −45,5 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 39,2 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 308,3 мм.
Часовой пояс

История 
Было основано в 1736 году крестьянами, приписанными к Нерчинскому сереброплавильному заводу. Первые поселенцы, 6 семей Колобовых, переселились из Шуйского уезда Владимирской губернии в зачёт рекрутского набора. С 1851 году входило в состав станицы Ундинской 2-й пешей бригады Забайкальского казачьего войска.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 46,9 %, женщины — соответственно 53,1 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 378 чел.

Инфраструктура 
В селе функционируют начальная общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры и библиотека.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из девяти улиц.

Примечания 

Населённые пункты Балейского района